Sinha est un patronyme pouvant désigner:

Patronyme
Anubhav Sinha (né en 1965), réalisateur et scénariste indien
Arun Kumar Sinha (1887-1967), avocat indien et noble britannique
Arunima Sinha (née en 1988), alpiniste indienne
Beohar Rammanohar Sinha (1929-2007), artiste indien
Chetna Sinha (née en 1959), militante sociale indienne
Roger Sinha (né en 1959), danseur et chorégraphe canadien
Satyendra Prasanna Sinha (1863-1928), homme politique britannique
Shumona Sinha (née en 1973), romancière franco-indienne
Sonakshi Sinha (née en 1987), actrice et mannequin indienne
Sumal Sinha (1920-1983), missionnaire indien au Tibet
Surendra Kumar Sinha (né en 1951), avocat et juge bengladais
Vidya Sinha (1947-2019), actrice indienne
Vira Narendra Sinha (1707-1739), roi du royaume de Kandy, Sri Lanka

Prénom
Sinha Laksmiswar (1905-1977), espérantiste et enseignant indien

Voir aussi
(16014) Sinha, astéroïde de la ceinture principale
Sinha Danse, compagnie de danse montréalaise

Homonymie de patronyme